Hick steht für:
 Hinterwäldler im amerikanischen Slang, siehe Redneck
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Runaway Girl (2011)

Hick ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Hick (* 1963), australischer Ruderer
 Doris Hick (* 1966), österreichische Schauspielerin
 Edward Wakili-Hick (* 1987), britischer Jazzmusiker
 Jochen Hick (* 1960), deutscher Filmregisseur und -produzent
 John Hick (1922–2012), britischer Religionsphilosoph
 Kaylynn Hick (* 1966), australische Ruderin 
 Peter Hick (* 1946), deutscher Stuntman, Schauspieler, Intendant und Theaterleiter
 William Edmund Hick (1912–1974), britischer Kognitionswissenschaftler

Siehe auch:
 Hicks
 Hicksches Gesetz (auch Hick-Hyman-Gesetz)
 Higgs